Лазе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південний схід від Парижа, 125 км на північ від Марселя, 31 км на південний захід від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 145 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 346,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Лазе на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лазе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи